Regija je na vrhu ljestvice lokalne samouprave u Novom Zelandu. Država je podjeljana na 16 regija. Jedanaest ih ima regulirano izabrano regionalno vijeća, dok pet upravljaju teritorijalne vlasti (drugi stup lokalne samouprave), koji također obavljaju funkcije regionalnog vijeća i na taj način poznati su kao jedinstvene vlasti. Otočje Chatham ima poseban status te ima svoje vijeće koje je unitarno tijelo.

Popis regije

Izvor

Vanjske poveznice 

 Regionalna vijeća Novog Zelanda Odjel unutarnjih poslova